een land en/of bestuurlijke eenheid:
Staat (politiek)
Eenheidsstaat
Soevereine staat
Natiestaat
Deelstaat
Overheid
 De nationale overheid als (publiekrechtelijke) rechtspersoon, vaak als 'de Staat' aangeduid:
 Staat der Nederlanden
 Belgische Staat
Staat (overzicht), zoals een urenstaat of een Staat van Baten en Lasten
Staat (Plato), een werk van Plato

Zie ook
Toestand (doorverwijspagina)
Status (doorverwijspagina)